

Persone
Ludmilla Dudarova – attrice romena attiva in Italia
Nina Dudarova – poetessa e traduttrice russa

Altro
9737 Dudarova – asteroide del sistema solare